Поляне:

 Поляне — название восточнославянского племенного объединения.
 Поляне (западнославянское племя)
 Поляне (южнославянское племя)
 Поляне (Псковская область) — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Поляне (Хорватия) — деревня в общине Драгалич Бродско-Посавинской жупании Хорватии.

См. также 

 Ополяне — западнославянское племя.